Денис Прокопе́нко:
 Прокопенко, Денис Вячеславович (род. 1991) — казахстанский футболист.
 Прокопенко, Денис Геннадиевич (род. 1991) — украинский военачальник, командир полка «Азов» с 2017 года, подполковник. Герой Украины.